

Вулиця Короленка — вулиця у Дніпрі
 Вулиця Короленка — вулиця в Євпаторії
 Вулиця Короленка — вулиця у Житомирі
 Вулиця Короленка — вулиця в Керчі
 Вулиця Короленка — вулиця у Конотопі
 Вулиця Короленка — вулиця в Луганську
 Вулиця Короленка — вулиця в Полтаві
 Вулиця Короленка — вулиця в Севастополі
 Вулиця Короленка — вулиця в Ужгороді
 Вулиця Короленка — вулиця у Фастові.
 Вулиця Короленка — вулиця в Шостці
 Вулиця Короленка — вулиця в Харкові

 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Софії Русової у місті Біла Церква.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Свято-Миколаївська у місті Богодухів.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Горянської у місті Бориспіль.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Академіка Топачевського у місті Боярка.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Чорних Запорожців у місті Бровари.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Ясна у місті Васильків.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Михайла Малишенка у місті Вінниця.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Кутова у місті Володимир.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Патріарха Мстислава у місті Дубно.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Широка у місті Жовква.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Андрія Шептицького у місті Ізюм.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Бориса Оріха у місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Вікторії Ковальчук у місті Ковель.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Івана Дзюби у місті Костопіль.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Тараса Бобанича у місті Львів.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Олександра Валенти у місті Луцьк.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Княгині Ольги у місті Марганець.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Родини Шумовських у місті Острог.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Олександра Борисенка у місті Рівне.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Юрія Липи у смт. Рудне.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Абрикосова у місті Сновськ.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Залужна у місті Старокостянтинів.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Леоніда Полтави у місті Суми.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Володимира Мономаха у місті Черкаси.
 Вулиця Короленка — колишня назва вулиці Андрія Карнабіди у місті Чернігів.

Провулок Короленка 
 Провулок Короленка — колишня назва провулку Горянський у місті Бориспіль.
 Провулок Короленка — колишня назва провулку Чорних Запорожців у місті Бровари.
 Провулок Короленка — колишня назва провулку Ніла Хасевича у місті Дубно.
 Провулок Короленка — колишня назва провулку Панорамного у місті Ужгород.
 Провулок Короленка — колишня назва провулку Андрія Карнабіди у місті Чернігів.

Див. також 
 Короленко

Вулиці, названі на честь людей